Kallas ist der Familienname folgender Personen:

 Aino Kallas (1878–1956), finnisch-estnische Schriftstellerin
 Axel Kallas (1890–1922), estnischer Theologe, Dichter und Übersetzer
 Georges Kallas (* 1953), libanesischer Hochschullehrer und Politiker
 Joseph Kallas (* 1931), melkitischer Erzbischof von Beirut und Jbeil
 Kaja Kallas (* 1977), estnische Politikerin
 Madis Kallas (* 1981), estnischer Politiker
 Oskar Kallas (1868–1946), estnischer Diplomat
 Siim Kallas (* 1948), estnischer EU-Kommissar
 Raivo Kallas (* 1957), estnischer Sportfunktionär und Politiker
 Rudolf Kallas (1851–1913), estnischer Pastor und gesellschaftlicher Aktivist
 Teet Kallas (* 1943), estnischer Schriftsteller

Kallas ist:
 in der Antike ein kleiner Fluss auf Euböa, der heutige Xerias

Siehe auch:
 Callas